O Torneio Internacional de Bilbau foi uma competição estival de futebol que acontecia na cidade de Bilbau, no País Basco, Espanha, aos finais de cada verão tendo como anfitrião o Athletic Bilbao.

O torneio foi promovido para comemorações diversas do anfitrião, do estádio San Mamés, conhecido como La catedral, e da própria cidade, não tendo sequência anual.

Campeões ano a ano

Número de conquistas 
  Athletic Bilbao - 4
  Feyenoord - 2
  Valência - 1
  Bayern de Munique - 1
  Atlético Mineiro - 1
  Borussia Dortmund - 1
  Nottingham Forest - 1
  Vasas Budapeste - 1
  Shepherd's Bush - 1

Ver também 
 Lista de torneios internacionais amistosos de futebol

Ligações externas 
 

Competições oficiosas internacionais de futebol
Torneios amistosos da Espanha entre clubes de futebol
Bilbau